III. János pápa (?–574)
III. János nikaiai császár (1192/93–1254)
III. János trapezunti császár (1321–1362)
III. János montferrati őrgróf (1362–1381)
III. János navarrai király (1477–1516)
III. János portugál király (1502–1557)
III. János svéd király (1537–1592)
III. János lengyel király (1629–1696)